Александр Шамильевич Хакимов (; род. 2 апреля 1960, Баку) — азербайджанский писатель-фантаст, журналист, публицист, автор популярных фантастических книг на территории СНГ.

Биография 
Александр родился в простой советской семье. Отец — Хакимов Шамиль Салахатдинович (1938—1978 гг.). работал на различных промышленных предприятиях. Мать — Хакимова (Панкратова) Лариса Фёдоровна (1936—1995 гг.). Супруга — Елена Геннадиевна Андреева, поэт прозаик.
 В 1977 г. окончил среднюю школу № 42 Насиминского района г. Баку.

С 1978—1980 гг. служил в частях ПВО советской армии.

С 1980 по 1981 работал на Бакинском заводе холодильников. Окончил биологический факультет Бакинского Государственного Университета в 1986 году. С 1986 по 1991 гг. работал старшим лаборантом в Институте Ботаники Академии Наук Азербайджанской ССР.

С 1991 года работает в Центре Генетических Ресурсов Национальной Академии Наук Азербайджана.

В 2005 году окончил международные курсы киносценаристов.

Творчество 
Александр Хакимов начинал как журналист. Первая публикация напечатана в октябре 1987 года. Печатался в Москве,Ленинграде, Алма-Ате, Свердловске, Баку. С 2000 года известен как прозаик, писатель-фантаст. Широко печатается в русскоязычных газетах Азербайджана. 8 лет являлся колумнистом азербайджанской русскоязычной газеты «Эхо». Произведения переводились на азербайджанский и венгерский языки.

В свободное время играет на бас-гитаре в различных рок-группах г. Баку.

Является автором 13 книг в жанре фантастика, сказка и публицистика. Снялся в фильме «Участок» (режиссёр Ильгар Сафат, 2008 год) и в фильме «Последний» (режиссёр Теймур Даими, 2011 год). Работая в Бакинском зоопарке, напечатал серию публикаций на тему проблем окружающей среды.

Активист волонтерского движения «Грин Баку (Green Baku)». Посвятил несколько статей молодым волонтерам.

Достижения 
 Состоит в семинаре писателей фантастов под руководством Бориса Стругацкого.(Санкт-Петербург).
 Книги Александра Хакимова переведены на венгерский и болгарский языки.
 Член Союза писателей Азербайджана.
 Член Союза журналистов Азербайджана.
 Лауреат премии «Гранат» 2009 года
 2021 - Лауреат Национальной литературной премии "Золотое перо Руси" в номинации "Проза" (за гуманизм и духовность произведений)

Библиография 
 Ничего страшного! (сказка для небольших детей, а также их родителей). Ставрополь, издательство Ставропольского Государственного университета, 2003 г. — 51 с.
 Tertium non datur (Джава). Фантастическая повесть. Серия «Наша фантастика» — Баку, «Мутарджим»,2006. — 200 стр.
 Экскурсия в Авалон. Фантастическая повесть. Серия «Наша фантастика». — Баку, «Мутарджим», 2007. — 112 стр.
 Двойной ноктюрн. Повесть, рассказы, комментарии. Серия «Наша фантастика».. — Баку. «Мутарджим», 2008 г. — 170 с.
 Длинные полуденные тени. Фантастический триллер. (серия «Наша фантастика»). — Баку, «Мутарджим», 2009. — 168 с.
 Жить без обезьяны (опыт колумнистики) — Баку, «Мутарджим», 2010. — 232 с.
 Не хочу к амазонкам! (опыт колумнистики-2). — Баку, «Мутарджим», 2011. — 320 с.
 Малое Магелланово облако (опыт колумнистики-3). — Баку, «Мутарджим», 2012. — 290 с.
 Виннету с Первой Нагорной (проза и эссеистика). — Баку, «Мутарджим», 2013. — 294 с.
 Лицо фантастической национальности (проза и эссеистика). — Баку, «Мутарджим», 2014. 426 с.
 Звездная ящерка. Избранная проза и публицистика. — Ставрополь: Звездочкин, 2016. — 111 с.
 Зевающая чайка (проза, стихи, эссе, статьи). — Баку, «Мутарджим», 2017. — 228 с.
 Messages (Послания). Избранная проза, поэзия, публицистика, сценарии. — Баку, «Мутарджим», 2017. — 160 с.
 Иные области. – Иерусалим, «Млечный путь», 2020. – 425 с.
 Титанец. Издательство " Другое Решение", Республика Молдова, 2021, 65 с.
 Синхронный старт. Иерусалим, Издательство "Млечный Путь", серия " Звезды" Млечного Пути", 2022. - 156 с.
 Джава. Киев, Издательство Стрельбицкого, 2022. - 338 с.
 Зрячие слепцы. Баку, Издательство "Ганун", 2022. - 208 с.

Фильмография 
  — Участок '' — эпизодическая роль врача
  — История одного заблуждения! — голос за кадром
  — Последний — главная роль, писатель-фантаст
  — Баку, я люблю тебя — эпизодическая роль врача-хирурга
  — Китайский кувшин — доктор Левин
  — Магомаев — посетитель парижского кафе, эпизод
  - По ту сторону... — Александер, писатель-фантаст, эксперт по аномальным явлениям
  - Сезон Скорпиона (Əqrəb Mövsümü)  — Александр, хозяин домa

Интересные высказывания 
 "..Я мечтаю о том, например, чтобы полное брюхо не давило на сердце, а тем более - на мозг, чтобы человеку было интересно познавать окружающий мир. Знаете, как это опасно и страшно - зажраться и потерять интерес ко всему, кроме секса, пива и телевизора? На пути у человеческой цивилизации - огромное количество всяких коварных ловушек, и я мечтаю, чтобы человечество сумело обойти большинство из них. Обойти все не удастся, это нереально..." 
 "...Когда меня спрашивают: "Что вам больше нравится в Баку – ультрасовременные здания или старые дома?", я всегда отвечаю: " Однозначно – старые дома. Я всегда сравниваю дома с людьми. Так вот, ультрасовременные здания из стекла, бетона и металла видятся мне роскошными гламурными красавицами с неискренней улыбкой, которые, в общем-то, к тебе равнодушны. А старые каменные дома – как добрые, ласковые, пожилые тетушки и бабушки, чьи эмоции неподдельны..." 
 "...У меня есть мечта... Предварительно пообщавшись с цетологами (специалистами по китообразным), воспользовавшись самыми новейшими данными о китовом «языке», взять своеобразное интервью у кита, причем не у дрессированного, из океанариума, а у дикого, вольного, живущего в море. Подготовленные вопросы я закодировал бы в звуки китового «языка» и с помощью гидрофонов адресовал бы морскому млекопитающему. А затем ответные его сигналы расшифровал бы («перевел» на человеческий язык). Было бы крайне интересно узнать, так сказать, из первых уст, что кит думает о нас, людях, порасспросить его о житье-бытье, обсудить, возможны ли какие-нибудь иные формы взаимоотношений между людьми и китами кроме тех, которые существуют сейчас… Это если кит вообще захочет со мной общаться… " 
 "...Баку сформировал меня таким, какой я есть, и я никогда об этом не забываю. В какие бы выси, дали и глубины не уносила меня мысль – ноги мои всегда крепко стоят на бакинских улицах…»

Ссылки 
 Список публикаций
 Слово о парусах
 «Эхо» об Александре Хакимове
 Встреча с Хакимовым
 Юбилейное интервью с азербайджанским писателем Александром Хакимовым — I часть
 Юбилейное интервью с азербайджанским писателем Александром Хакимовым — II часть
 Юбилейное интервью с азербайджанским писателем Александром Хакимовым — III часть

Выпускники Бакинского государственного университета
Писатели-фантасты Азербайджана